Šume est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Šume, un village situé dans la municipalité de Danilovgrad ;
en Serbie
Šume, une localité située dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica ;
Šume, un village situé dans la municipalité de Topola, district de Šumadija.